Novozelandska nogometna reprezentanca z vzdevkom Beli, je nacionalno moštvo Nove Zelandije pri Novozelandski nogometni zvezi ali s kratico NNZ in () .

Širši spisek aktualnih reprezentanov

Selektorji reprezentance 
  Ken Armstrong (1957-1964)
  Ljubiša Bročić (1965-1966)
  Juan Schwanner (1967-1968)
  Ljubiša Bročić (1969)
  Barrie Truman (1970-1976)
  Wally Hughes (1977-1978)
  John Adshead (1979-1982)
  Allan Jones (1983-1984)
  Kevin Fallon (1985-1988)
  John Adshead (1989)
  Ian Marshall (1990-1993)
  Bobby Clark (1994-1995)
  Keith Pritchett (1996-1997)
  Joe McGrath (1997-1998)
  Ken Dugdale (1998-2002)
  Mick Waitt (2002-2004)
  Ricki Herbert (2005-2014}
  Anthony Hudson (nogometaš) (2014-}

Tekme na SP 

Španija 1982:
  ( 2 – 5 ) 
  ( 0 – 3 ) 
  ( 0 – 4 ) 

Južna Afrika 2010:
  ( 1 – 1 ) 
  ( 1 – 1 ) 
  ( 0 – 0 )

Zunanje povezave 
 spletne strani Novozelandske nogometne zveze
 Statistika reprezentance Nove Zelandije
 FIFA.com 

 
Nogometne reprezentance po državah
Nogomet na Novi Zelandiji